Bieg indywidualny techniką klasyczną kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. 22 lutego odbyły się eliminacje, do których zgłosiło się 35 zawodniczek (na dystansie 5 kilometrów), natomiast bieg finałowy został rozegrany 6 dni później w fińskim Lahti. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w szwedzkim Falun nie obroniła Szwedka Charlotte Kalla, zdobywając srebrny medal. Z grona 72 biegaczek zgłoszonych do finału do mety dobiegło 71, a złoty medal zdobyła Norweżka Marit Bjørgen, z przewagą ponad 40 sekund nad kolejną zawodniczką.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017